«Боль» — фильмы:
 «Боль» — фильм режиссёра Бигаса Луны 1987 года.
 «Боль» — фильм режиссёра Барбары Степански 2009 года.
 «Боль» — фильм режиссёра Эмманюэля Финкеля 2017 года.